Rawa Bangun (Xiv Koto), een plaats in Indonesië
Rawa Bangun (Taman Sari), een plaats in Indonesië
Rawa Bangun (Rengat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing